Добри До може бити:

 Добри До (Смедерево), насељено место града Смедерева, Република Србија
 Добри До (Ивањица), насељено место у општина Ивањица, Република Србија
 Добри До (Куршумлија), насељено место у општини Куршумлија, Република Србија
 Добри До (Пирот), насељено место у општини Пирот, Република Србија
 Добри До (Пећ), насељено место у општини Пећ, КиМ Република Србија
 Добри До (Подујево), насељено место у општини Подујево, Република Србија
 Добри До (Неум), насељено место у општини Неум, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ

или

 Добри До (археолошко налазиште)